

Risultati

Classifica marcatori 
11 gol
  Klaas-Jan Huntelaar

7 gol
  Mikael Forssell

6 gol
  Dirk Kuijt
  Robin van Persie
  Gergely Rudolf
5 gol
  Zlatan Ibrahimović

4 gol

  Kasper Hämäläinen
  Alexandru Suvorov
  Ibrahim Afellay
  Ádám Szalai

3 gol

  Wesley Sneijder
  Kim Källström
  Sebastian Larsson
  Christian Wilhelmsson

  Zoltán Gera
  Vladimir Koman

2 gol

  Anatolie Doroș
  Ruud van Nistelrooy
  Johan Elmander
  Andreas Granqvist
  Martin Olsson

  Ola Toivonen
  Pontus Wernbloom
  Balázs Dzsudzsák
  Imre Szabics

1 gol

  Jari Litmanen 
  Roni Porokara 
  Joona Toivio
  Mika Väyrynen
  Serghei Alexeev
  Gheorghe Andronic
  Igor Bugaiov

  Nicolae Josan
  Denis Zmeu
  Luuk de Jong
  John Heitinga
  Kevin Strootman
  Georginio Wijnaldum
  Rafael van der Vaart

  Emir Bajrami
  Marcus Berg
  Alexander Gerndt
  Tobias Hysén
  Mikael Lustig
  Zoltán Lipták
  Vilmos Vanczák

Autoreti
  Igor Armaș (pro )
  Simone Bacciocchi (pro )
  Aldo Simoncini (pro )
  Davide Simoncini (pro )

 Q